Bavnehøj kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Lerup Bavnehøj, gravhögar, Region Nordjylland, 
 Bavnehøj (Holbæk), kulle, Region Själland, 
 Rold Bavnehøj, kulle, Region Nordjylland, 
 Frøbjerg Bavnehøj, kulle, Region Syddanmark, 
 Ejer Bavnehøj (kulle i Danmark), Region Mittjylland, 
 Agri Bavnehøj, kulle, Region Mittjylland, 
 Møborg Bavnehøj, kulle, Lemvigs kommun, Region Mittjylland